Амброзиус — имя и фамилия. Известные носители фамилии:

 Амброзиус, Барбара (род. 1944) — немецкий юрист, судья Верховного Суда Германии.
 Амброзиус, Генрих (1879—1968) — немецкий бизнесмен и политик.
 Амброзиус, Герман (1897—1983) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Амброзиус, Иоганна (1854—1939) — немецкая поэтесса.
 Амброзиус, Марша (род. 1977) — английская певица и автор песен.
 Амброзиус, Томас (род. 1969) — датский футболист.
 Амброзиус, Херольд (род. 1949) — немецкий учёный, профессор, исследователь социальной истории Германии.
 Амброзиус, Штефан (род. 1976) — немецкий тубист и музыкальный педагог.

См. также 
 Амвросий